Виггер () — сленговый термин для обозначения белого человека, который в повседневной жизни и быту имитирует манеры, сленг и одежду, стереотипно ассоциирующуюся с афроамериканской культурой, особенно связанной с хип-хопом и идентичностью с чёрным криминалитетом.

Данный термин является объединением слов белый (англ. white) или же желающий быть (англ. wannabe) и сленгового термина ниггер (англ. nigger). Данный термин может считаться оскорбительным из-за сходства с ниггер.

Этот термин обычно считается уничижительным, отражая стереотипы афроамериканской, черной британской и белой культуры (когда используется как синоним белого мусора).

В частом случае виггерами являются белые слушатели или исполнители южного рэпа (), так как там свойственно носить ,  на зубах и прочую стереотипную атрибутику хип-хопа.

Ссылки 
 BBC explanation of the term

Примечания 

Социальные группы
Стереотипы
Сленг
Национальные прозвища